Amerikai Egyesült Államok
 Tivoli, település New York államban
 Tivoli, település Texas államban
 Grenada
Tivoli, település Grenadában
 Olaszország
Tivoli, település Olaszországban

Továbbiak ezen a néven
Tivoli, labdarúgó stadion a németországi Aachenben
Tivoli, vidámpark és szórakozónegyed Koppenhágában